Aberdeen ist der Name folgender Orte:

 Aberdeen, Schottland
 Aberdeen (New South Wales), Australien
 Aberdeen (Hongkong)
 Aberdeen (Südafrika), Südafrika
 Aberdeen Island, Hongkong, siehe Ap Lei Chau
 Aberdeen (Andamanen und Nikobaren), Indien

in Kanada:
 Aberdeen (Nova Scotia)
 Aberdeen (Saskatchewan)
 Aberdeen (Grey County), Ontario
 Aberdeen (Prescott and Russell County), Ontario
 Aberdeen (Thompson-Nicola Regional District), British Columbia
 Aberdeen, Stadtteil von Kamloops, British Columbia
 Aberdeen (Fraser Valley), British Columbia
 Aberdeen (New Brunswick)
 Aberdeen (Québec)
 Aberdeen Bay, Nunavut
 Aberdeen No. 373, Saskatchewan
 Aberdeen Additional, Ontario
 New Aberdeen, Nova Scotia

in den Vereinigten Staaten:
 Aberdeen (Arkansas)
 Aberdeen (Florida)
 Aberdeen (Georgia)
 Aberdeen (Idaho)
 Aberdeen (Indiana)
 Aberdeen (Kalifornien)
 Aberdeen (Kentucky)
 Aberdeen (Maryland)
 Aberdeen (Massachusetts)
 Aberdeen (Mississippi)
 Aberdeen (Montana)
 Aberdeen (North Carolina)
 Aberdeen (Ohio)
 Aberdeen (Lancaster County, Pennsylvania)
 Aberdeen (Lackawanna County, Pennsylvania)
 Aberdeen (South Dakota)
 Aberdeen (Collingsworth County, Texas), seit 1963 unbewohnt
 Aberdeen (Medina County, Texas), um 1860 aufgegeben
 Aberdeen (Washington)
 Aberdeen (West Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Aberdeen City Hall, in Aberdeen, Mississippi, ID-Nr. 88000126
 Aberdeen Commercial Historic District, in Aberdeen, South Dakota, ID-Nr. 88000586
 Aberdeen Downtown Historic District, in Aberdeen, Mississippi, ID-Nr. 97000634
 Aberdeen Highlands Historic District, in Aberdeen, South Dakota, ID-Nr. 75001710
 Aberdeen Historic District (North Carolina), in Aberdeen, North Carolina, ID-Nr. 89000663
 Aberdeen Historic District (South Dakota), in Aberdeen, South Dakota, ID-Nr. 75001711
 Aberdeen Mound, in Aberdeen, Ohio, ID-Nr. 74001401

Aberdeen ist der Name folgender Personen:
 George Hamilton Gordon Aberdeen (1784–1860), schottischer Staatsmann 
 Marquise von Aberdeen und Temair (1857–1939), schottische Sozialreformerin und Frauenrechtlerin, siehe Ishbel Maria Hamilton-Gordon

Aberdeen  steht für:
 Aberdeen (Film), Film von Hans Petter Moland (2000)
 Aberdeen Asset Management, britische Vermögensverwaltung
 Aberdeen Group Inc., amerikanische IT-Beratungsfirma
 Marquess of Aberdeen and Temair, erblicher britischer Adelstitel
 Song der US-amerikanischen Rockband Cage the Elephant (2011)

Siehe auch:
 Aberdeen Creek
 Aberdeen Gardens
 Aberdeen Junction
 Aberdeen Lake
 Aberdeen North
 Aberdeen South
 Aberdeen Township